Le mot chott ou Chott peut désigner :
 un chott, une étendue d’eau salée permanente en Afrique du Nord ;
 Pierre Mouchot, dit Chott, auteur de bandes dessinées du  ;
 les éditions Chott, officiellement éditions Pierre Mouchot puis Société d’éditions rhodaniennes, créées par ce dernier.